Saint-Pardoux (Deux-Sèvres)
Saint-Pardoux (Haute-Vienne)
Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme)
ook:
Saint-Pardoux-Corbier, Corrèze
Saint-Pardoux-d'Arnet, Creuse
Saint-Pardoux-de-Drône, Dordogne
Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne
Saint-Pardoux-et-Vielvic, Dordogne
Saint-Pardoux-Isaac, Lot-et-Garonne
Saint-Pardoux-la-Croisille, Corrèze
Saint-Pardoux-la-Rivière, Dordogne
Saint-Pardoux-le-Neuf (Corrèze)
Saint-Pardoux-le-Neuf (Creuse)
Saint-Pardoux-les-Cards, Creuse
Saint-Pardoux-le-Vieux, Corrèze
Saint-Pardoux-l'Ortigier, Corrèze
Saint-Pardoux-Morterolles, Creuse

gemeenten met de naam Saint-Perdoux (doorverwijspagina)